Il existe deux composés de type chlorure d'étain, en fonction du degré d'oxydation de l'étain :

 le chlorure d'étain(II) ou dichlorure d'étain
 le chlorure d'étain(IV) ou tétrachlorure d'étain

Etain